Ocean's Eleven puede referirse a:

 Ocean's Eleven (película de 1960), película dirigida por Lewis Milestone en 1960, protagonizada por Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Jr., Peter Lawford y Angie Dickinson.
 Ocean's Eleven (película de 2001), película dirigida por Steven Soderbergh en 2001, protagonizada por George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon y Andy García.